Rathmannsdorf bezeichnet:

 die Gemeinde Rathmannsdorf im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen
 Rathmannsdorf (Staßfurt), einen Ortsteil der Stadt Staßfurt im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Rathmannsdorf (Felm), einen Ortsteil der Gemeinde Felm im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 das Gut Rathmannsdorf in der Gemeinde Felm
 Ratnowice, Dorf im Landkreis Neisse in Polen

Siehe auch
 Radmannsdorf
 Rattmannsdorf
 Rathsmannsdorf